Garriott ist der Familienname folgender Personen:

 Owen K. Garriott (1930–2019), US-amerikanischer Astronaut
 Richard Garriott (* 1961), US-amerikanischer Computerspiel-Entwickler
 Robert Garriott (* 1956), US-amerikanischer Computerspiel-Entwickler